Irauçuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Irauçuba (ort), Ceará, 
 Irauçuba (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar